Pablo Iglesias kan henvise til flere personer:
 Pablo Iglesias Posse (1850-1925) – spansk socialist og socialdemokratisk leder
 Pablo Iglesias Turrión (født 1978) – spansk politiker, generalsekretær i Podemos og 2. vicepremierminister i Spanien